Belascoáin är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Belascoáin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Belascoáin är huvudsakligen kuperad. Belascoáin ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Belascoáin. Runt Belascoáin är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km öster om Belascoáin. Trakten runt Belascoáin består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra